

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Fortuné Mellot, (1840-1914), homme politique ;
 Marthe Mellot, (1870-1947), actrice française ;

Homonymie de patronyme